Тамаш Кишш ():
 Кишш, Тамаш (род. 1987) — венгерский гребец-каноист.
 Кишш, Тамаш (род. 2000) — венгерский футболист.